Лети — топоним. Может означать:

  — острова в море Банда в Индонезии.
  — деревня в районе Писек в Чехии.
  — деревня в районе Прага-запад в Чехии.
  — концентрационный лагерь.

См. также 
 Лет